Нчеу — топоним.

 Нчеу — город в Малави.
 Нчеу (округ) — округ в Малави.